Владимир Огнев:
 Огнев, Владимир Михайлович (псевдоним; настоящая фамилия — Спичкин; 1927—1999) — русский советский писатель, подполковник государственной безопасности.